Catalyst — в переводе с английского языка означает катализатор. Catalyst также может означать:

Технологии 
 Catalyst — свободный кроссплатформенный программный каркас для создания веб-приложений, написанный на языке Perl.
 Cisco Catalyst — торговая марка для коммутаторов компании Cisco Systems.
 ATI/AMD Catalyst — программное обеспечение и драйвер для видеокарт ATI Radeon.
 Adobe Flash Catalyst — программа для создания пользовательских интерфейсов и интерактивного контента, основанных на технологии Flash.
 Catalyst media server — программное обеспечение для воспроизведения видео высокого разрешения.

Здания 
  — 27-этажное здание в Шарлотте, Северная Каролина, США.
  — музей и научный центр, посвящённый химической промышленности. Находится в городе Виднес, графство Чешир, Великобритания.

Музыка 
 Catalyst — четвёртый студийный альбом американской группы New Found Glory, выпущен 18 мая 2004 года.
 «The Catalyst» — первый сингл рок-группы Linkin Park из альбома A Thousand Suns.
  — музыкальная группа из Филадельфии, выступавшая в 1970—1976 в стиле фанк/джаз.

Организации

Литература и публикации 
  — журнал, издаваемый объединением студентов Мельбурнского королевского технологического института (RMIT).
  — роман (2002) Лори Холс Андерсон.

Телевидение